Кратер Зигмонди () — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь австро-венгерского и немецкого химика, лауреата Нобелевской премии по химии, Рихарда Зигмонди (1865—1929); утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Дайсон на западе; кратер Смолуховский на востоке; кратер Омар Хайям, примыкающий к юго-восточной части кратера Зигмонди (в свою очередь, кратер Омар Хайям располагается внутри огромного кратера Почобут) и кратер Эллисон на юге-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 66,9 км, глубина 2,7 км.

За длительное время своего существования кратер значительно разрушен и имеет полигональную форму. Своей западной частью кратер перекрывает сателлитный кратер Зигмонди S (см. ниже). Западный участок вала перекрыт чашеобразным кратером, южная и юго-восточная часть вала перекрыта группой кратеров. Высота вала над окружающей местностью достигает 1250 м , объем кратера составляет приблизительно 3 700 куб.км.. Дно чаши сравнительно ровное, имеется небольшой центральный пик. На юго-западе от кратера расположено приметное скопление кратеров.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Зигмонди A относится к нектарскому периоду.
 Образование сателлитного кратера Зигмонди S относится к донектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны